Abdyl Frashëri – (1839-1892)
 Erlis Frashëri – calciatore albanese
 Fatmir Frashëri – ex allenatore ed ex calciatore albanese
 Mehdi Frashëri – (1874-1963)
 Midhat Frashëri – (1880-1949)
 Naim Frashëri – (1846-1900)
 Sami Frashëri – (1850-1904)
 Stivi Frashëri – calciatore albanese

Pagine correlate 
Frashër – comune dell'Albania, nel distretto di Përmet